Hoffer:
Abram Hoffer
Eric Hoffer
Erwin Hoffer
Leopold Hoffer